Il singolare dell'ATP Buenos Aires 1975 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Vilas era il detentore del titolo.

Guillermo Vilas ha battuto in finale Adriano Panatta 6-1, 6-4, 6-4.

Teste di serie

  Guillermo Vilas (campione)
  Adriano Panatta (finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

ATP Buenos Aires 1975